70 – rok
 70 p.n.e.
 70 (liczba)